Belinda Bencic era la detentrice del titolo ma si è ritirata prima dell'inizio del torneo per un infortunio al polso.

In finale Simona Halep ha sconfitto Madison Keys per 7-62, 6-3.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Serena Williams (ritirata)
  Angelique Kerber (semifinale)
  Garbiñe Muguruza (ritirata)
  Agnieszka Radwańska (terzo turno)
  Simona Halep (campionessa)
  Venus Williams (terzo turno)
  Roberta Vinci (terzo turno)
  Carla Suárez Navarro (secondo turno)
  Svetlana Kuznecova (quarti di finale)

  Madison Keys (finale)
  Dominika Cibulková (secondo turno)
  Petra Kvitová (terzo turno)
  Samantha Stosur (secondo turno)
  Karolína Plíšková (terzo turno)
  Johanna Konta (quarti di finale)
  Anastasija Pavljučenkova (quarti di finale)
  Elina Svitolina (terzo turno)

Wildcard 

  Françoise Abanda (secondo turno)
  Caroline Garcia (primo turno)

  Aleksandra Wozniak (primo turno)

Alternate 

  Madison Brengle (secondo turno)

Qualificate 

  Kateryna Bondarenko (primo turno)
  Jennifer Brady (primo turno)
  Naomi Broady (secondo turno)
  Mariana Duque Mariño (primo turno)
  Camila Giorgi (secondo turno)
  Nao Hibino (primo turno)

  Vania King (secondo turno)
  Kristína Kučová (semifinale) 
  Alla Kudrjavceva (secondo turno)
  Magda Linette (primo turno)
  Zhang Shuai (primo turno, ritirata)
  Zheng Saisai (primo turno)

Lucky loser 

  Varvara Lepchenko (terzo turno)

  Christina McHale (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Rogers Cup 2016
WTA Tour 2016